5-mands fodboldturneringen under Sommer-PL 2008 i Beijing, bliver afholdt 7. – 17. september 2008. Turneringen bliver spillet af blinde spillere. Der bliver først spillet et gruppespil og derefter placeringskampe.

Gruppespil

Kamp om 5. pladsen

Bronzekamp

Finale

Medaljer 

Sommer-PL 2008
Fodboldturneringer